Le Luiren est un pays fictif de Féérune appartenant au monde de campagne des Royaumes oubliés, pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Le Luiren est connu à travers les Royaumes pour être le pays des halfelins.

Géographie 

Très fertile, le Luiren est un pays côtier, possédant près de  de plages donnant accès à la Grande Mer. Toute cette côte est faite de plaines verdoyantes, devenant peu à peu de grandes forêts denses au nord (le Lluirbois) et à l'ouest (le Lluirbois du Sud). Sur la péninsule, il existe aussi une région marécageuse appelée le Marais de Mortick, habité par des trolls.

Le climat est très chaud en été, et particulièrement pluvieux en hiver (il pleut parfois des journées entières), ce qui rend les routes commerciales dangereuses et impraticables à cause des inondations.

Histoire 

La région a été habitée par des tribus halflings depuis plusieurs milliers d'années. Elle chassèrent les barbares et les gnolls des collines, et s'y implantèrent.

Il y a quelques siècles, une grande tribu vénéra Malar et s'implanta dans le Lluirbois. Toutes les autres tribus, devenus pacifiques, s'allièrent et exterminèrent les halfelins maléfiques, surnommés les Spectres en raison de leurs peintures de guerre et leur habileté à disparaître dans la forêt.

Gouvernement 

Le Luiren est une théocratie. Le pays est dirigé par Faran Ferromar, orateur et grand prêtre de Yondalla, mais le clergé des autres divinités a un rôle important dans la vie de tous les jours.

La paix est maintenue par des miliciens entrainés, de petites compagnies d'archers itinérantes, et des prêtres chasseurs, qui s'occupent des grandes menaces.

Cités importantes 
 Beluir, la capitale, qui compte environ  âmes. On y trouve un grand temple dédié à Yondalla.
 Chethel, la grande cité portuaire marchande ( habitants)
 Delzimmer
 Thruldar, une cité en ruine, maudite par un druide noir, qui la recouvrit de végétation maléfique.

Langues

Coutumes 

Les habitants, presque tous des petites-gens, aiment la vie à la campagne, sa douceur et le calme. Toutefois, certains d'entre eux aiment l'aventure et sont d'audacieux explorateurs.

Bien que casaniers, les halfelins aiment jouer, danser, et faire la fête. Ils organisent de grandes soirées et lancent de nombreux concours (jardinage, course, cerf-volant...).

Religion

Monnaie

Sources 
 The Shining South (TSR) - 1993

Région des Royaumes oubliés

en:List_of_Forgotten_Realms_nations#Luiren